Jméno Angie je zdrobnělá domácí podoba anglického jména Angela. 

Toto jméno může dále označovat:
 Angie (píseň) – píseň skupiny The Rolling Stones, která vyšla v roce 1973 na albu Goats Head Soup,
 Angie (singl) – stejnojmenný singl skupiny The Rolling Stones z roku 1973 s ranou verzí této písně,
 Angie (seriál) – televizní seriál produkční skupiny Miller-Boyett Productions z let 1979–1980,